La selección de rugby 7 de Rumania  es el equipo nacional de la modalidad de rugby 7 para competir en la Copa del Mundo, en la Serie Mundial y en torneos europeos.

Palmarés 

 Rugby Europe Sevens Trophy (2): 2012, 2018

Participación en copas

Copa del Mundo 

 Edimburgo 1993: 17º puesto
 Hong Kong 1997: 13º puesto
 Mar del Plata 2001: no clasificó
 Hong Kong 2005: no clasificó
 Dubái 2009: no clasificó
 Moscú 2013: no clasificó
 San Francisco 2018: no clasificó

Serie Mundial 

 no ha clasificado

Juegos Olímpicos 

 Río 2016: no clasificó
 Tokio 2020: no clasificó

Véase también 

 Selección de rugby de Rumania
 Selección juvenil de rugby de Rumania

Referencias 

Seleccion de rugby 7
Rumania
Rugby 7
Rumania